Une ecphonèse est une formule rhétorique exprimant l'exclamation.
 Une ecphonèse est, dans les Églises d'Orient, une manière liturgique de dire une prière.